Die folgende Liste ist eine Aufzählung jener Personen, die Äbte der Zisterzienser-Abtei Stift Neuberg in Neuberg an der Mürz in der Steiermark waren. Das Stift Neuberg an der Mürz existiert seit 1327 und wurde von Stift Heiligenkreuz in Niederösterreich gegründet. Es wurde im Zuge des Josephinismus 1786 aufgelöst. In den 459 Jahren des Bestehens gab es 39 Äbte.:

Literatur 
 Franz Sales Pichler: Die Habsburger Stiftung Cistercienser Abtei Neuberg in Steiermark. Wien 1884.
 Othmar Pickl: Geschichte des Klosters und der Marktgemeinde Neuberg an der Mürz. Selbstverlag der Gemeinde Neuberg an der Mürz, 1996.

Weblinks

Einzelnachweise 

Neuberg an der Murz
!